Gallie bzw. Gallié ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gallié (geb. 1929), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Phil Gallie (1939–2011), schottischer Politiker
 Walter Bryce Gallie (1912–1998), schottischer Philosoph
 William Edward Gallie (1882–1959), kanadischer Chirurg

Siehe auch:
 Galli